Piave – fiume italiano che scorre in Veneto
 Piave – formaggio tipico veneto
 Piave – denominazione di alcuni vini DOC e DOCG
 Piave – piroscafo italiano